Die Libanesische Premier League 1992/93 war die 33. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 17 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1992/93 bei RSSSF.com

1992 93
Fußballsaison 1992/93